Sommer-OL i Los Angeles har flere betydninger:
Sommer-OL 1932
Sommer-OL 1984